Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Irwin – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Bonneville
 Irwin – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Kankakee
 Irwin – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Shelby
 Irwin – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Westmoreland
 Irwin – jednostka osadnicza w stanie Karolina Południowa, w hrabstwie Lancaster
 Irwin – jednostka osadnicza w stanie Missouri, w hrabstwie Barton

Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Irwin (ang. Irwin Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Venango
 Irwin (ang. Irwin Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Tripp

Hrabstwa w Stanach Zjednoczonych:
 hrabstwo Irwin (ang. Irwin County) – w stanie Georgia

Osoby o nazwisku Irwin:
 Steve Irwin – australijski przyrodnik i prezenter telewizyjny, mąż Terri
 Terri Irwin – australijska przyrodniczka, żona Steve'a

Zobacz też:
 Erwin